Hyponephele collina är en fjärilsart som beskrevs av Johannes Karl Max Röber 1897. Hyponephele collina ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
collina